Il film commedia di Michele Massimo Tarantini del 1977
 Un racconto noir del 1937 di Cornell Woolrich
 Una band attiva negli anni 80, attualmente discioltasi